Ragaz ist der frühere Name der Gemeinde Bad Ragaz, Kanton St. Gallen, Schweiz

Ragaz ist der Familienname folgender Personen:
 Clara Ragaz (1874–1957), Schweizer Frauenrechtlerin
 Georg Ragaz (1857–1909), Schweizer Architekt, siehe Jakob Ragaz
 Jakob Ragaz (1846–1922), Schweizer Architekt
 Leonhard Ragaz (1868–1945), Schweizer Theologe, religiöser Sozialist, Ehemann von Clara Ragaz